Fondo da Vila puede referirse a:

Fondo da Vila (Chantada), lugar de la parroquia de O Mato, concello de Chantada.
Fondo da Vila (La Estrada), lugar de la parroquia de Ribela, concello de La Estrada.
O Fondo da Vila, lugar de la parroquia de Santa María Maior, concello de Mondoñedo.

Véase también 
 Fondo de Vila
 Fondo da Aldea
 Fondo do Lugar